Gałki puede referir a los siguientes sitios:

 Gałki, Voivodato de Łódź (Polonia central)
 Gałki, Gmina Gielniów en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Gałki, Gmina Rusinów en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Gałki, Condado de Sokołów en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Gałki, Condado de Węgrów en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Mazovia